Șișcani ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Șișcani (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Șișcani (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 in der Republik Moldau:
 Șișcani (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni